Hymn Kirgiskiej SRR został przyjęty w roku 1946 i był używany do 1992. Muzykę skomponowali Władimir Własow, Abdyłas Małdybajew oraz Władimir Fere, a słowa napisali K. Malikow, T. Sydykbekow, M. Tokobajew oraz Aały Tokombajew.

Słowa kirgiskie 
 Азаттыкты кыргыз эңсеп турганда,
 Ала-Тоого Октябрдын таңы аткан.
 Улуу орус достук менен кол берип,
 Ленин бизге бак-таалайга жол ачкан.

 Жаша, Кыргызстаным,
 Ленин туусу колуңда.
 Алгалай бер, гүлдөй бер,
 Коммунизм жолунда!

 Эмгек, эрдик, күрөштөрдө такшалтып,
 Таалай берген улуу совет калкына.
 Жеңиштерден жеңиштерге алпарат,
 Элдин күчү – Лениндик партия.

 Жаша, Кыргызстаным,
 Ленин туусу колуңда.
 Алгалай бер, гүлдөй бер,
 Коммунизм жолунда!

 Эл достугун болоттон бек ширетип,
 Көн улуттан Союз курдик урагыс.
 Жандай сүйүп даңктуу Ата Мекенди,
 Түбөлүкке коммунизм курабыз.

 Жаша, Кыргызстаным,
 Ленин туусу колуңда.
 Алгалай бер, гүлдөй бер,
 Коммунизм жолунда!

Transliteracja łacińska słów kirgiskich 
 Azattykty kyrgyz èņsep turganda,
 Ala-Toogo Oktâbrdyn taņy atkan.
 Uluu orus dostuk menen kol berip,
 Lenin bizge bak-taalajga žol ačkan.

 Žaša, Kyrgyzstanym,
 Lenin tuusu koluņda.
 Algalaj ber, gùldôj ber,
 Kommunizm žolunda!

 Èmgek, èrdik, kùrôštôrdô takšaltyp,
 Taalaj bergen uluu sovet kalkyna.
 Žeņišterden žeņišterge alparat,
 Èldin kùčù – Lenindik partiâ.

 Žaša, Kyrgyzstanym,
 Lenin tuusu koluņda.
 Algalaj ber, gùldôj ber,
 Kommunizm žolunda!

 Èl dostugun bolotton bek širetip,
 Kôn uluttan Soûz kurdik uragys.
 Žandaj sùjùp daņktuu Ata Mekendi,
 Tùbôlùkke kommunizm kurabyz.

 Žaša, Kyrgyzstanym,
 Lenin tuusu koluņda.
 Algalaj ber, gùldôj ber,
 Kommunizm žolunda!

Zobacz też 
 flaga i godło Kirgiskiej SRR

Linki zewnętrzne 
 Plik MP3, wersja wokalna
 Informacje w serwisie Nationalanthems.info

Kirgiskiej SRR
Historia Kirgistanu